Overmars puede hacer referencia a:

Mark Overmars, informático neerlandés, creador del Game Maker.
Marc Overmars, futbolista neerlandés.